Travellers Tales (UK) Limited, ведущая бизнес как Traveller’s Tales — британская компания по разработке компьютерных игр, дочерняя компания TT Games.

Traveller’s Tales была основана в 1989 году Джоном Бертоном, и изначально это была небольшая компания, ориентировавшаяся на собственные игры. Позднее компания выросла за счёт разработки игр для крупных компаний, таких как Sega и Disney Interactive Studios. В 1996 году компания была инкорпорирована под названием Currentclass, но два месяца спустя изменила название на Travellers Tales (UK) Limited, и стала вести бизнес под названием Traveller’s Tales. В 2004 году началась разработка игры Lego Star Wars: The Video Game, и её издателем должна была стать компания Giant Interactive Entertainment. В следующем же году Traveller’s Tales приобрела Giant Interactive Entertainment и образовала компанию TT Games. С этого момента Traveller’s Tales стала подразделением по разработке игр, в то время как Giant Interactive Entertainment переименовалась в TT Games Publishing.

История 
Компания была основана в 1989 году и начала свою работу в 1990 году. Первоначально офис находился в городе Сауспорте, но затем переместился в город Натсфорд, графство Чешир.

Первая игра, разработанная компанией, стала Leander, известная ещё как The Legend of Galahad. Её также совместно разрабатывала другая компания под названием Psygnosis, позже переименованная в SCE Studio Liverpool. Она применяла трёхмерные эффекты, которые позволяли игре придавать некую реалистичность.

Через два года компания разработала игры Bram Stoker’s Dracula и Puggsy. А благодаря соглашению между SCE Studio Liverpool и Disney, были разработаны игры по мотивам мультфильмов: Mickey Mania: The Timeless Adventures of Mickey Mouse, Disney’s Toy Story, Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue и Disney/Pixar’s Finding Nemo (последние две игры были выпущены благодаря усилиями компаний Activision и THQ).

В середине 1990-х годов компания тесно сотрудничала с японской компанией Sega. Благодаря совместными усилиями подразделения Sega Sonic Team и Traveller’s Tales были разработаны две игры: Sonic 3D для Sega Mega Drive и рейсинг Sonic R для Sega Saturn. Обе игры были разработаны с применением высоких технологий, с которыми имели большой опыт в разработке других игр, таких как Puggsy, Mickey Mania и Toy Story.

С 1999 года компания исключительно разрабатывает игры по мотивам мультфильмов или фильмов. Игра Lego Star Wars: The Video Game принесла компании известность и большие доходы. Также компания разрабатывала франшизы серии Crash Bandicoot, а также The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, Super Monkey Ball Adventure, Lego Star Wars II: The Original Trilogy, WRC и F1 для PSP.

В 2005 году компания стала подразделением TT Games.

8 ноября 2007 года родительскую компанию TT Games купила Time Warner.

На сегодняшний день компания продала более 60 миллионов копий игры, за что компания получила премию BAFTA.

Разработанные игры

TT Games Group 

В группу компаний TT Games Group входит три компании: TT Games, TT Fusion и издатель TT Games Publishing. Группа была единой с 2005 года.

Офис TT Games Publishing находится в городе Мейденхед, графство Беркшир.

TT Games стала известной благодаря своей серии игр Lego Star Wars, имеет права на разработку игр в стиле конструктора Lego.

8 ноября 2007 года представители Time Warner объявили, что они покупают группу компаний TT Games. Сумма сделки не разглашается ввиду того, что это часть расширения влияния компании на индустрию видеоигр.

Отделы 
Кроме Traveller’s Tales, в группе присутствует компания Embryonic Studios, которая была куплена в 2006 году Traveller’s Tales. Она была переименована в TT Fusion и занимается разработкой игр для Nintendo DS.

Студия Traveller’s Tales Oxford в настоящее время закрыта. Она занималась разработкой игр Crash Twinsanity и Super Monkey Ball Adventure.

TT Fusion 

TT Fusion, ранее известна как Embryonic Studios до поглощения группой компании TT Games в 2007 году. Офис компании находится в городе , графство Чешир.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Производители компьютерных игр Великобритании
Компании, основанные в 1989 году
WarnerMedia
Производители компьютерных игр по алфавиту